C 111 oder C-111 steht für:

 Mercedes-Benz C 111, deutsche Experimentalfahrzeuge
 Lockheed Hudson C-111, ziviles Flugzeugmodell für Australien

Abkürzung